Сезон 1942/43 — 33-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 32-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

В связи с аншлюсом чемпионат Австрии в этом сезоне официально считался частью чемпионата Германии и носил название Берайхсклассе «Донау—Альпенланд».

Берайхсклассе «Донау—Альпенланд»

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Германии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Летний турнир

Группа A 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Чемпионат Австрии 1942/43 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Германии 1942 на сайте AustriaSoccer.at
Летний турнир 1943 на сайте AustriaSoccer.at

1942/1943
Аустрия Вена